Por Constança de Castela pode estar à procura de:

Constança de Castela, rainha de França (1141-1160), filha de Afonso VII de Leão e Berengária de Barcelona, rainha consorte de Luís VII de França
Constança de Portugal, Rainha de Castela, (1290-1313), filha de Dinis I de Portugal e da Rainha Santa Isabel, rainha consorte de Fernando IV de Leão e Castela 
Constança, infanta de Castela (1308-1310), filha de Fernando IV de Leão e Castela e Constança de Portugal, Rainha de Castela
Constança Manuel (1323–1345), rainha consorte de Afonso XI de Castela e esposa de Pedro I de Portugal
Constança de Castela, duquesa de Lencastre (1354-1394), filha de Pedro I de Castela e Maria de Padilla, esposa de João de Gante 

Desambiguação